Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 237001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 13 lutego 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

237001-237100

237101-237200

237201-237300

237301-237400

237401-237500

237501-237600

237601-237700

237701-237800

237801-237900

237901-238000

Przypisy 

Lista planetoid 237001-238000